Eine Hochzeit zu Weihnachten steht für:

 Eine Hochzeit zu Weihnachten (2006), Originaltitel A Christmas Wedding, US-amerikanischer Weihnachtsfilm von Michael Zinberg
 Eine Hochzeit zu Weihnachten (2013), Originaltitel Snow Bride, US-amerikanischer Weihnachtsfilm von Bert Kish